Bodoquena (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Bodoquena (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul